Geschlechtstest hat folgende Bedeutungen:

 Geschlechtsselektion, Test zur Feststellung des Geschlechts während der Schwangerschaft 
 Geschlechtsüberprüfung beim Sport, Test zur Feststellung des Geschlechts bei Sportwettbewerben
Siehe auch
 Sexen